Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1936, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de Maio de 1936.

1936
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1936